Francisco Frione, también conocido como Francesco Frione (21 de julio de 1912-17 de febrero de 1935) fue un futbolista profesional uruguayo-italiano que jugaba como centrocampista. Nació en Montevideo, Uruguay y jugó para la selección nacional de Uruguay, pero luego se nacionalizó italiano y jugó para la selección B de Italia. Se retiró en el Inter de Milán por su fallecimiento.

Carrera profesional 
Frione anotó 7 goles en 20 partidos con el Montevideo Wanderers antes de irse a Italia en 1932.

Su hermano mayor, Ricardo Alberto Frione, también jugó fútbol profesionalmente. Para distinguirlos, se hacía referencia a Ricardo Alberto como Frione I y a Francisco como Frione II

Fallecimiento 
El 21 de febrero de 1935 en Milán, Italia a los 23 años, Frione falleció por una neumonía.

Futbolistas de la selección de fútbol de Uruguay
Nacidos en Montevideo
Fallecidos en Milán